, также известный под названиями Ayakashi: Japanese Classic Horror (Аякаси: Классика японских ужасов) и Ayakashi: Samurai Horror Tales (Аякаси: Самурайские истории ужасов), — включающий три истории аниме-сериал ужасов производства студии Toei Animation. Его трансляция прошла в программном блоке noitaminA телекомпании Fuji TV с 13 января по 24 марта 2006 года. Спин-оффом произведения стал показанный в том же блоке, но уже в 2007 году аниме-сериал Mononoke.

Открывающую музыкальную композицию Ayakashi под названием HEAT ISLAND исполнила группа Rhymester, а закрывающую Haru no Katami — Титосэ Хадимэ.

Показанные истории

Ёцуя Кайдан () 
 1-4 серии
Самурай Иэмон Тамия, потерявший работу после смерти своего хозяина, получает предложение от богатой и молодой дамы, которой он понравился, жениться на ней при условии, что он избавится от своей нынешней жены.

Тэнсю Моногатари () 
 5-8 серии.
Молодой охотник Дзёсёносукэ, заблудившись в лесу в поисках своего улетевшего сокола, сталкивается с принцессой духов Томихимэ, и эта встреча пробуждает в обоих любовь.

Бакэнэко () 
 9-11 серии.
Перед свадебной церемонией молодая невеста внезапно падает замертво. Оказавшийся на месте событий торговец лекарств (Аптекарь) объясняет, что тому виной демон Бакэнэко, мстящий семье за тяжкий грех, совершённый когда-то их предками.

Ссылки 
 Ayakashi  на сайте студии Toei Animation.
 Ayakashi  на сайте программного блока noitaminA.
 В базах данных

NoitaminA
Аниме и манга про ёкаев